John Fryer kan syfta på:

* John Fryer (död 1563), engelsk läkare
 John Fryer (död 1672), engelsk läkare
 John Fryer (1650–1733), brittisk forskningsresande och reseskildrare
 John Fryer (1671–1726), Lord Mayor of London
 John Fryer (1753–1817), styrman på Bounty
 John Fryer (1838–1917), brittisk general
 John Fryer (1839–1928), brittisk sinolog
 John Fryer (1886–1948), brittisk entomolog
 John Fryer (född 1958), brittisk rockproducent
 John E. Fryer (1938–2003), amerikansk psykiater